Паршуково — название населённых пунктов в России:

 Паршуково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Паршуково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.